Сезон НХЛ 2021/2022 стартовал 12 октября 2021 года и стал 105-м (104-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги. Перед сезоном лига расширилась до 32 клубов, включив в себя новую команду «Сиэтл Кракен».

Обладателем Кубка Стэнли стал «Колорадо Эвеланш», который в финале обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2. MVP плей-офф стал защитник «Эвеланш» Кейл Макар, а самым ценным игроком всего сезона был признан нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Предшествующие события

Расширение 
7 декабря 2017 года комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что город Сиэтл получил право подать заявку на вступление в лигу. 4 декабря 2018 года Совет директоров НХЛ одобрил заявку на вступление в НХЛ клуба из Сиэтла. 30 апреля 2021 года клуб получивший название «Сиэтл Кракен» был официально принят в лигу. 21 июля 2021 года «Сиэтл» провёл драфт расширения с целью формирования состава команды.

Изменение структуры лиги 
После сезона 2020/21, НХЛ вернулась к предыдущей структуре лиги включавшей четыре дивизиона разделённых между Восточной и Западной конференциями. В связи с расширением лиги новый клуб «Сиэтл Кракен» был определён в Тихоокеанский дивизион, а команда «Аризона Койотис» была переведена из Тихоокеанского в Центральный дивизион.

Медиаправа 
Сезон 2020/21 стал последним по 10-летнему контракту между лигой и NBC. 10 марта 2021 года НХЛ и The Walt Disney Company заключили 7-летний контракт на показ матчей в США с сезона 2021/22 на каналах ABC и ESPN, а также стриминговых сервисах ESPN+ и Hulu. 27 апреля 2021 года было объявлено о заключении 7-летнего контракта на трансляции матчей между НХЛ и компанией Turner Sports на каналах TNT и TBS.

Драфт новичков 
Драфт новичков прошёл в режиме онлайн с 23 по 24 июля 2021 года, где под общим 1-м номером клуб «Баффало Сейбрз» выбрал канадского защитника Оуэна Пауэра.

Арены 
Домашняя арена «Флориды Пантерз» «BB&T-центр» получила временное название «FLA Live-арена» до появления нового спонсора.
Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» с сезона 2021/22 начал проводить свои домашние матчи на новой «Ю-би-эс арене» построенной в Элмонте, штат Нью-Йорк.
Домашней ареной нового клуба «Сиэтл Кракен» стала «Клаймэт Пледж-арена», полностью перестроенная из «Сиэтл Центр Колизеум».
Домашняя арена «Виннипег Джетс» сменила название с «Белл МТС Плэйс» на «Канада Лайф-центр».
Уже по ходу сезона, 25 декабря 2021 года домашняя арена «Лос-Анджелес Кингз» сменила название со «Стейплс-центр» на «Crypto.com-арена».

Изменения в руководстве команд

Главные тренеры

Генеральные менеджеры

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 12 октября двумя матчами. В первом действующий чемпион «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду сыграл с «Питтсбург Пингвинз», а во втором дебютант лиги «Сиэтл Кракен» сыграл в Лас-Вегасе против местных «Вегас Голден Найтс». Первоначально в календаре была предусмотрена пауза с 7 по 22 февраля на время занятости игроков в хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх 2022, однако из-за большого количества перенесённых матчей вызванных ростом заболеваемости коронавирусом в лиге, 22 декабря 2021 года НХЛ отказалась участвовать в играх.

Отложенные матчи

По протоколу COVID-19 
 Из-за вспышки коронавируса в клубе «Оттава Сенаторз» лига перенесла 3 выездных матча команды намеченные на 16, 18 и 20 ноября.
 Перенесены два матча «Нью-Йорк Айлендерс» намеченные на 28 и 30 ноября.
 Перенесены шесть матчей «Калгари Флэймз» назначенные на 13, 14, 16, 18, 21 и 23 декабря.
 Матч между «Миннесотой Уайлд» и «Каролиной Харрикейнз», намеченный на 14 декабря, был отложен после попадания в ковид-список 4 игроков «Харрикейнз».
 Перенесены четыре матча «Бостон Брюинз» назначенные на 18, 19, 21 и 23 декабря.
 Перенесены четыре матча «Колорадо Эвеланш» намеченные на 18, 20, 22 и 23 декабря.
 Перенесены три матча «Флориды Пантерз» намеченные на 18, 21 и 23 декабря.
 Перенесены три матча «Нэшвилл Предаторз» назначенные на 19, 21 и 23 декабря.
 Отложены два матча «Торонто Мейпл Лифс» назначенные на 18 и 19 декабря.
 Отложены два матча «Ванкувер Кэнакс» назначенные на 18 и 19 декабря.
 Отложены два матча «Детройт Ред Уингз» назначенные на 20 и 23 декабря.
 Отложены все матчи между американскими и канадскими клубами запланированные на период с 20 по 23 декабря.
 Перенесены два матча «Коламбус Блю Джекетс» запланированные на 20 и 23 декабря.
 Перенесены матчи «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Девилз» и «Сиэтл Кракен» — «Аризона Койотис» намеченные на 21 декабря.
 НХЛ перенесла все матчи намеченные на 23 декабря.
 Матч «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» намеченный на 21 декабря перенесён.
 Отложены все матчи запланированные на 27 декабря.
 Перенесён матч «Чикаго Блэкхокс» — «Коламбус Блю Джекетс» намеченный на 28 декабря.
 Перенесены два матча запланированные на 29 декабря: «Торонто Мейпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз», «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз».
 Перенесён матч «Виннипег Джетс» — «Чикаго Блэкхокс» запланированный на 29 декабря.
 Перенесены два матча между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» намеченные на 29 и 31 декабря.
 Лига перенесла 9 матчей запланированные на период с 29 декабря по 10 января.
 Отложен матч «Аризона Койотис» — «Даллас Старз» запланированный на 2 января.
 Перенесены 9 матчей запланированные на период с 3 по 16 января.
 Матч «Сиэтл Кракен» — «Оттава Сенаторз» запланированный на 4 января перенесён.
 Отложены матчи «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айленедерс», «Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз» запланированные на 18 января. Также встреча «Нью-Йорк Айленедерс» — «Торонто Мейпл Лифс» перенесена с 22 января на 17 апреля.
 Перенесены матчи «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Джерси Девилз», «Торонто Мейпл Лифс» — «Нью-Джерси Девилз» и «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхокс» намеченные на 15, 17 и 18 января соответственно.
 Перенесён матч «Анахайм Дакс» — «Детройт Ред Уингз» запланированный на 9 января.
 Перенесены два матча с участием «Оттавы Сенаторз» намеченные на 8 и 15 января.
 Перенесены два матча намеченные на 10 января: «Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» и «Нью-Джерси Девилз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
 Отложен матч «Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз» запланированный на 11 января.

По другим причинам 
 Матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сиэтл Кракен» был перенесён с 29 января на 2 февраля из-за неблагоприятных погодных условий.
 Матч «Виннипег Джетс» — «Сиэтл Кракен» из-за неблагоприятных погодных условий был перенесён с 13 апреля на 1 мая.

Матчи на открытом воздухе 

1 января 2022 года в Миннеаполисе состоялся матч «Зимней классики» между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», который был перенесён с сезона 2020/21 из-за пандемии коронавируса.
26 февраля 2022 года в Нашвилле местные «Предаторз» принимали «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче «Стадионной серии».
13 марта в Гамильтоне в рамках «Классики наследия» «Торонто Мейпл Лифс» сыграл с «Баффало Сейбрз».

Матч всех звёзд 

28 июня 2021 года лига анонсировала проведение матча всех звёзд 2022 в Лас-Вегасе, на домашней арене клуба «Вегас Голден Найтс», который состоялся 5 февраля 2022 года.

Турнирное положение команд 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Восточная конференция

Западная конференция 

 Выделенные команды, обеспечили себе участие в плей-офф;
 p — обладатель Президентского кубка;
 z — победитель конференции;
 у — чемпион дивизиона.

Дополнительные показатели при равенстве очков:
 Меньшее число сыгранных матчей (или наивысший процент набранных очков. Показатель «%»);
 Количество побед в основное время. Показатель «ВО»;
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО»;
 Общее количество побед. Показатель «В»;
 Количество очков, набранных в очных встречах команд. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты «лишних» домашних игр в этом случае также не учитываются);
 Общая разница заброшенных и пропущенных шайб. Показатель «РШ»;
 Количество заброшенных шайб. Показатель «ШЗ».

Статистика игроков 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Лучшие игроки

Три звезды недели

Три звезды месяца

Лучший новичок месяца

Достижения

Последний сезон

Плей-офф

Призы и награды

Командные

Индивидуальные

Символические сборные Всех звёзд

Примечания

Источники 

НХЛ в сезоне 2021/2022
Сезоны НХЛ
2021 год в хоккее
2022 год в хоккее